Генчо Генчев може да се отнася за:

 Генчо Генчев (1906 – 1989) – български генетик;
 Генчо Генчев (1927 – 2016) – български режисьор;
 Генчо Генчев (р. 1980) – български политик.